Елліс (округ, Канзас)
Елліс (округ, Оклахома)
Елліс (округ, Техас)